

Persone
 Felix Gottwald (1976) – combinatista nordico austriaco
 Klement Gottwald (1896-1953) – politico e dittatore cecoslovacco
 Łukasz Sebastian Gottwald detto Dr. Luke (1973) – musicista, compositore e produttore discografico statunitense
 Otto Gottwald (1910-...) – cestista tedesco

Personaggi immaginari
 Jeremiah Gottwald – personaggio della serie televisiva anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion